Édouard Michelin sr., een van de Franse oprichters van het Franse bedrijf Michelin
 Édouard Michelin jr., kleinzoon en voormalig Frans topman van het concern